

Patronyme 

 Michele Benso de Cavour (1781-1850), noble piémontais catholique ;
 Camillo Cavour (1810-1861), fils du précédent, homme politique italien artisan de l'unité italienne ;
 Ernesto Cavour (1940 -2022), musicien, écrivain et théoricien de la musique andine, de nationalité bolivienne. Membre du groupe Los Jairas (1966-1978), inventeur et collectionneur de différents instruments andins.

Toponyme 

 Cavour, commune italienne de la province de Turin ;
 Grinzane Cavour, commune italienne de la province de Coni ;
 Sogliano Cavour, commune italienne de la province de Lecce ;
 Cavour, municipalité américaine du Dakota du Sud.

Autres 
 Conte di Cavour, cuirassé italien en service dans la marine de guerre italienne ;
 Cavour, porte-avions de la marine de guerre italienne.
 Cavour, station du métro de Rome.
 Pont Cavour, un pont de Rome.